Termin HEPPS ima više značenja.

 Trans-heksapreniltranstransferaza, enzim
 HEPPS (molekul)